Hertha steht für:
 einen weiblichen Vornamen, siehe Hertha
 eine Kurzform der Berliner Sportvereine Hertha BSC, Hertha Zehlendorf und CFC Hertha 06
 den Fußballverein Hertha Wiesbach 
 den ehemaligen Fußballverein Hertha Breslau
 den Fußballverein Hertha München
 eine Kurzform des ehemaligen österreichischen Fußballvereins ASV Hertha Wien
den österreichischen Fußballverein WSC Hertha Wels
 die Herthainsel in der Antarktis
 einen Asteroiden des Asteroiden-Hauptgürtels, siehe (135) Hertha
 den Namen einer Eisbärin im Berliner Tierpark, siehe Hertha (Eisbär) 
 den Namen mehrerer Schiffe
 Hertha (Schiff, 1864), deutscher Seitenraddampfer
 SMS Hertha (Schiff, 1864), eine Gedeckte Korvette der Preußischen und der Kaiserlichen Marine
 Hertha (Schiff, 1886), deutsches Binnenfahrgastschiff, Namenspatron des Berliner Sportvereins Hertha BSC
 Hertha (Schiff, 1892), deutsches Passagierdampfschiff
 SMS Hertha (Schiff, 1897), ein Großer Kreuzer der Kaiserlichen Marine
 Hertha (Schiff, 1905), ein deutsches Dampfschiff

Hertha ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Schmidt-Hertha (* 1973), deutscher Pädagoge und Hochschullehrer
 Emma Hertha (* 2002), deutsche Handballspielerin
 Kurt Hertha (1926–2007), deutscher Textdichter und Komponist
 Peter Hertha (1939–1991), deutscher Künstler und Ingenieur

Siehe auch:
 Herthasee
 Herta
 SMS Hertha
 Hartha (Begriffsklärung)